La Vie de château est la treizième histoire de la série Les Krostons de Paul Deliège. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis en album en 1982.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire des Krostons
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1981
Album de bande dessinée sorti en 1982
Album Dupuis